Burton Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Burton Island (Delaware)
 Burton Island (Florida)
 Burton Island (Vermont)

in Australien:
 Burton Island (Houtman-Abrolhos), eine Insel der Pelsaert-Inseln

Siehe auch
 Burton-Island-Gletscher in Antarktika
 USCGC Burton Island (WAGB-283), Eisbrecher der United States Coast Guard